Poort van Nieuwegein, een gedeelte van de wijk Doorslag in Nieuwegein
De Poort van Nieuwegein (beeld), een beeld langs de A2 bij de afslag Nieuwegein